

Nazwisko 
 Łukasz Brzezina – muzyk
 Maria Strycharska-Brzezina – polonistka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 8 podstawowych
 Brzezina − wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków 
 Brzezina − przysiółek wsi Łazisko w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Brzezina − wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Brzezina – część wsi Korzeszynek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Brzezina – część wsi Kozia Góra w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Brzezina – część wsi Terebiń w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Brzezina – część wsi Kulików w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Brzezina – część wsi Czarnożyły w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Brzezina – część wsi Książniczki w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Brzezina – część wsi Prądnik Korzkiewski w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Brzezina – przysiółek wsi Krzywaczka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Brzezina – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Brzezina – część wsi Trzcianka w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Brzezina − wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz 
 Brzezina − osada w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Walce 
 Brzezina – przysiółek wsi Niewodniki w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa
 Brzezina − wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie 
 Brzezina – część wsi Wólka Pełkińska w woj. podkarpackim, w pow. jarosławski, w gminie Jarosław
 Brzezina – część wsi Wrocanka w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Brzezina – część wsi Śliwnica w woj., w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Brzezina − kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Brzezina – część wsi Skrzelczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica
 Brzezina – część wsi Stary Dziebałtów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Brzezina – część wsi Pilczyca w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Brzezina – część wsi Łubnice w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice
 Brzezina − wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko 
 Brzezina − część wsi Godziątków w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Brzezina – część wsi Długa Wieś Pierwsza w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Stawiszyn
 Brzezina − osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice

Cieki w Polsce 
 Brzezina − potok, dopływ Bachówki
 Brzezina − struga, dopływ Borowiny
 Brzezina − struga, dopływ Odry
 Brzezina − potok, dopływ Skawy

Botanika 
  Brzezina – las brzozowy
 Brzezina bagienna – zespół leśny (las) bagienny z przewagą brzozy
 Subborealna brzezina bagienna – sosnowo-brzozowy las bagienny

Inne 
 Brzezina − nieofic. przysiółek wsi Kotliszowice w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Brzezina − dawna nazwa wsi Bereżnica Wyżna
 Brzezina − wzniesienie u podnóży słowackich Tatr Zachodnich
 Brzezina − osiedle Torunia
 Brzezina − film w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Brzezina − opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza
 Brzezina – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon mikołajowski

Zobacz też 
 Brzeziny
 Brzezina Sułowska
 Brzezinka

Nazwy miejscowości w Polsce